Fotboll vid internationella öspelen 2003 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2003 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2003 (herrar)

Internationella öspelen